So Beautiful or So What — двенадцатый студийный альбом американского фолк-певца и музыканта Пола Саймона, изданный 8 апреля 2011 года на лейбле Hear Music.

История 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, AllMusic, The A.V. Club, The Daily Telegraph, The Guardian, Rolling Stone, The Times.

Список композиций 
 «Getting Ready for Christmas Day» — 4:06
 «The Afterlife» — 3:40
 «Dazzling Blue» — 4:32
 «Rewrite» — 3:49
 «Love and Hard Times» — 4:09
 «Love Is Eternal Sacred Light» — 4:02
 «Amulet» — 1:36
 «Questions for the Angels» — 3:49
 «Love and Blessings» — 4:18
 «So Beautiful or So What» — 4:07

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 So Beautiful or So What at Acclaimed Music (list of accolades)
 

Альбомы Пола Саймона
Альбомы США
Альбомы фолк-рока
Альбомы, спродюсированные Филом Рамоном